E502 peut désigner :

Chimie 
 les carbonates comme additifs alimentaires ; ce numéro générique est tombé en désuétude et abandonné au profit de codes plus précis : 
 E170 pour le carbonate de calcium,
 E500 pour les carbonates de sodium (carbonate, bicarbonate ou sesquicarbonate de sodium)
 E501 pour le carbonate de potassium
 E503 pour le carbonate d'ammonium,
 E504 pour le carbonate de magnésium,
 E505 pour le carbonate de fer (ou carbonate ferreux).

Route 
  Route européenne 502 reliant Le Mans à Tours en France.